Prema popisu stanovništva u SAD-u iz 2010. godine, bilo je 460 utemeljenih gradovi i naselja u američkoj saveznoj državi Alabama.

Utemeljeni gradovi i naselja

Mjesta definirana prema popisu stanovništva
Prema popisu stanovništva iz 2010. godine u Alabami ima 118 u Alabami.

Zajednice bez utemeljenice

Opaske
 Gradovi/naselja koja se nalaze u više okruga, prvo navedeni okrug je glavni okrug tog grada po popisu stanovništva.

Vrela